Anderson, családnév
Földrajz
Anderson (Alabama)
Anderson (Etowah megye, Alabama)
Anderson (Alaszka)
Anderson (Mesa, Arizona)
Anderson (Arkansas)
Anderson (Dél-Karolina)
Anderson (Cass megye, Illinois)
Anderson (Macoupin megye, Illinois)
Anderson (Indiana)
Anderson (Kalifornia)
Anderson (Mendocino megye, Kalifornia)
Anderson (Putnam Township, Michigan)
Anderson (Missouri)
Anderson (New Jersey)
Anderson (Ohio)
Anderson (Texas)
Anderson (Burnett megye, Wisconsin)
Anderson (Iron megye, Wisconsin)
Anderson (Rock megye, Wisconsin)